Thomas Weber peut désigner :
 Thomas Weber (né en 1961), personnalité politique suisse ;
 Thomas Weber (né en 1974), historien allemand.